Мазьядиды:
 Мазьядиды — первая династия ширваншахов (861—1027), до этого правившая в Арране (787/88 — 861).
 Мазъядиды — арабская династия, правившая в Центральном Ираке (961—1145).